Hadrocodium – rodzaj niewielkiego synapsyda z grupy Mammaliaformes żyjącego we wczesnej jurze, około 195 mln lat temu, na terenie dzisiejszych Chin.

Hadrocodium miało oddzielną kość szczękową, dużą mózgoczaszkę i oddzielne kostki słuchowe typowe dla ssaków. Ważyło około 2 gramów, mierzyło 3,2 cm długości, a jego czaszka miała długość około 12 mm.

Wciąż jest dyskutowane, czy Hadrocodium było stałocieplne czy zmiennocieplne.

Hadrocodium wui oraz należący do innej rodziny Morganucodon oehleri były obiektem badań w których zasugerowano, że rozwój węchu był pierwszą przyczyną rozwoju mózgu u ssaków.

 Uproszczony kladogram według Kielan-Jaworowskiej i współpracowników (2002)

Przypisy

Bibliografia 
 

Ssakokształtne
Ssaki jury
Wymarłe zwierzęta Azji